

Буйново () — село в Смолянській області. Входить до складу общини Борино.
 Буйново () — село в Тирговиштській області. Входить до складу общини Тирговиште.

Буйново — село в гміні Вишкі Більського повіту Підляського воєводства